Урываево — топоним в России:
 Урываево — село в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Урываево — станции (населенный пункт) в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Урываево — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги.